Саннохе (Аоморі)
 Повіт Саннохе